Nickelodeon  [] (englisch ‚billiges Film- oder Varietétheater‘, ‚Musikautomat‘) steht für:
 Nickelodeon, internationaler Fernsehsender für Kinder

nationale Niederlassungen:
 Nick Deutschland
 Nick Austria
 Nickelodeon Schweiz (SF DRS), Programmfenster im öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehen
 Nick Schweiz
 Nickelodeon Nederland
 Nickelodeon Vlaanderen
 Nickelodeon Canada
 Nickelodeon UK & Ireland

Sonstiges:
 Nickelodeon (Kino), Bezeichnung für die ersten Kinos in den Vereinigten Staaten
 Nickelodeon (Film), von Peter Bogdanovich
 Nickelodeon (Komikerduo), britisches Komikerduo, bestehend aus Krissie Illing und Mark Britton
 anderer Begriff für die Jukebox (‚Musikautomat‘)
 ein von Sailor (Band) erfundenes Musikinstrument

Siehe auch:
 Nickelodeon Kids’ Choice Awards, Awardshow, in der Preise von Kindern vergeben werden
 Nickelodeon Mach Mit!, Organisation zur Bündelung gemeinnützige Aktionen des Kindersenders Nickelodeon in Deutschland
 Nickelodeon Movies, US-amerikanisches Filmproduktionsunternehmen
 Nickelodeon Spieltag, jährliches Event des Kindersenders Nickelodeon
 Nickelodeon Weltbeschützer, Sendeformat des Fernsehsenders Nickelodeon